CSB puede referirse:
Comisión de Seguridad Química de Estados Unidos (Chemical Safety Board)
Colegio San Benito
El clima oceánico mediterráneo Csb
CSB-System